Józef z Tenczyna Ossoliński (zm. przed 7 marca 1731) – kasztelan czechowski
 Józef Kanty Ossoliński (1707–1780) – wojewoda wołyński
 Józef Salezy Ossoliński  (zm. 1789) – wojewoda podlaski
 Józef Kajetan Ossoliński (1758–1834) – polski hrabia
 Józef Maksymilian Ossoliński (1748–1826) – polski pisarz, badacz literatury